У наведеній таблиці показаний медальний залік 6-х зимових Олімпійських ігор, які пройшли у місті Осло (Норвегія) з 14 лютого по 25 лютого 1952 року.

Посилання 
 Міжнародний олімпійський комітет-Осло 1952 — Медальний залік

Зимові Олімпійські ігри 1952
1952